Jesus im Tempel steht für zwei Episoden aus dem Leben Jesu Christi:
 Der zwölfjährige Jesus im Tempel (Lk 2,41–52)
 Jesus und die Wechsler, Tempelreinigung (Mk 11,15-19; Lk 19,45-48)

namentlich:
 Zwölfjähriger Jesus im Tempel (Meister von Großgmain), Altarbild von 1499, Pfarrkirche Großgmain
 Zwölfjähriger Jesus im Tempel (Bernhard Strigel), Altarbild von 1509, heute Antoniterkloster Memmingen
 Zwölfjähriger Jesus im Tempel (Januarius Zick), Deckenfresko aus dem Jahr 1784
 Der zwölfjährige Jesus im Tempel (Max Liebermann), Gemälde, welches 1879 einen Skandal auslöste